

Patronyme 
 Bertrand Clauzel (1772-1842), militaire français.
 Claire Dorland-Clauzel (1954-), personnalité française du monde des affaires.
 François Clauzel (1900-1965), joueur international français de rugby à XV.
 Hélène Clauzel (1998-), coureuse cycliste française.
 Jacques Clauzel (1941-), peintre français.
 Jean-Baptiste Clauzel (1746-1803), homme politique français.
 Jean-Marie Clauzel (1842-1893), homme politique français.
 Perrine Clauzel (1994-), coureuse cycliste française.
 Robert Clauzel (1925-2007), médecin et écrivain français.

Toponyme 
 La rue Clauzel, voie du  arrondissement de Paris.

Homonymie de patronyme
Patronyme français